Предохрани́тель:

Электричество 
 Электрический предохранитель — устройство, разрывающее электрическую цепь при превышении силы тока.
 Плавкий предохранитель
 Самовосстанавливающийся предохранитель
 Автоматический выключатель
 Воздушный автоматический выключатель

Техника 
 Предохранительная арматура
 Предохранительная мембрана
 Предохранительный клапан
 Стопорение — предохранение от самоотвинчивания.

Оружие 
 Предохранитель (оружие) — в огнестрельном оружии устройство, не дающее оружию совершить случайный выстрел.

См. также 
 Превенция